Гельмут Фигдор (; род. 16 марта 1948 года, Вена, Австрия) — австрийский психоаналитик и психотерапевт, член Немецкой и Международной психоаналитических ассоциаций, один из основоположников нового направления в развитии психоаналитической педагогики, специалист в областях особой, лечебной и социальной педагогики, исследователь точек соприкосновения психоанализа и педагогических аспектов в преподавании музыки и пения.

Гельмут Фигдор — автор научных бестселлеров и многочисленных статей, посвященных вопросам использования познаний психоанализа в повседневной практике воспитания детей.

На теоретических концепциях Гельмута Фигдора в Европе строят свою деятельность специальные учебные заведения по подготовке кадров для психоаналитически-педагогических воспитательных консультаций. С 1996 года Фигдор является бессменным руководителем Рабочего общества «Психоаналитическая педагогика» (Arbeitsgemeinschaft Psychoanalytische Pädagogik), деятельность которого посвящена подготовке специалистов для данной области, а также применению опыта психоаналитической педагогики в работе уже существующих воспитательных консультаций.

Теоретические разработки Фигдора выстроены на фундаменте классического психоанализа, но в отличие от «классиков» психоаналитической педагогики (нпр. Анна Фрейд, Мари Бонапарт, Мелани Кляйн, Бруно Беттельгейм и др.), Фигдор ориентируется не на идею «преобразования человека» или «общую профилактику неврозов», а на изменение воспитательной повседневности, чем не только придает «старой» науке принципиально новое звучание, но и делает её практически и повсеместно применимой.

Гельмут Фигдор — одни из ведущих специалистов Европы в области проблем разводов. По его убеждению, хорошее самочувствие детей неразрывно связано с хорошим самочувствием родителей, поэтому он рассматривает трудности детей не оторвано от душевной жизни родителей, а указывает на комплекс взаимосвязанных переживаний, то есть, на необходимость оказания помощи не только детям, но и родителям.

В 1995 году в издательстве «Наука» вышел перевод фундаментального труда Фигдора «Дети разведенных родителей: между травмой и надеждой» (нем.Kinder aus geschiedenen Ehen: Zwischen Trauma und Hoffnung). Позже вышли в свет переводы на русский язык книги «Беды развода и пути их преодоления» (нем. Scheidungskinder: Wege der Hilfe) и сборника статей «Психоаналитическая педагогика» (переводчик и составитель Д.Видра). Российскому читателю знакомы многочисленные публикации статей Фигдора в журналах Вопросы психологии (МГУ), Психологический журнал, «Психоаналитическая наука и образование», Московский психотерапевтический журнал, Дошкольное воспитание, Начальная школа, «Дефектология» и др.

Важнейшие труды Гельмута Фигдора на немецком языке:

 1986 «Einige Aspekte der Bedeutung der Psychoanalyse für die Krankenhausschule» in: Unterricht im Krankenhaus. Aps/Nr.13, Wien,
 1987 "«Ich verstehe dich, aber ich sag' s dir nicht.» Von der Möglichkeit psychoanalytisch-pädagogischen Arbeitens mit «verhaltensgestörten Schülern» in: Verhaltensauffälligkeit und Schule (Hrsg. W.Datler),
 1988 «Zwischen Trauma und Hoffnung. Eine psychoanalytische Untersuchung über Scheidungskinder» in: Sigmund Freud House-Bulletin 12/1, 1988
 1989 «„Pädagogisch angewandte Psychoanalyse“ oder „Psychoanalytische Pädagogik“?» in: Trescher, H.-G./Büttner, Ch. (Hrsg.): Jahrbuch für Psychoanalytische Pädagogik 1. Mainz (Grünewald)
 1989 «Zwischen Trauma und Hoffnung. Eine psychoanalytische Untersuchung der Scheidungskinder» in: Sigmund Freud House-Bulletin 12/1, 1-20, 1989
 1989 «Können neurotische Kinder „pädagogisch geheilt“ werden? Pädagogisch relevante Anmerkungen zum theoretischen Verhältnis von Trieb-, Struktur- und Objektbeziehungstheorie» in: Sasse, O./StoeIIer, N. (Hrsg.): Offene Sonderpädagogik — Innovation in sonderpädagogischer Theorie und Praxis. Frankfurt/M. (P. Lang)
 1989 «Kann die Schule helfen? Zur Frage der Nachbetreuung straffällig gewordener Jugendlicher im Rahmen der Schule» in: BäuerIe, S. (Hrsg.): Kriminalität bei Schülern. Bd. I (Ursachen und Umfeld von Schülerkriminalität). Stuttgart (VerI. F. Angew. Psych.)
 1990 «Scheidung als Katastrophe oder Chance für die Kinder?» in: Achter deutscher Familiengerichtstag. Bielefeld (Gieseking-Verlag)
 1993 «Wissenschaftstheoretische Grundlagen der Psychoanalytischen Pädagogik» in: Mario Muck, Hans-Georg Trescher: «Grundlagen Psychoanalytischen Pädagogik» Mathias-Grünewald-Verlag, Mainz
 1994 «Lotta zieht um» in: Zwettler-Otte S.(Hrsg.): Kinderbuch-Klassiker psychoanalytisch. Ernst Reinhardt Verlag München Basel
 1995 «Entwicklung der Kleinkinderpädagogik» in: Die Kinderfreunde, Wien (Hrsg.): Ideen — Initiativen — Informationen. Dok. Der Enquete «Kinder: Tagesheim — Garten — Betreuung» 23.11.1995
 1995 «Psychoanalytisch-pädagogische Erziehungsberatung. Die Renaissance einer „klassischen“ Idee» in: Sigmund Freud House-Bulletin 19/2/B 1995
 1997 «Die psychischen Folgen des Trennungstraumas am Beispiel des Scheidungskindes» in: Familie — Partnerschaft — Recht 2/1997
 1997 «Scheidungskinder. Wege der Hilfe», Psychosozial-Verlag, Gießen, (3. Aufl.)
 1998 «… und hab nicht mehr gewusst, wer ich eigentlich bin». Scheidungskinder" in: Hillweg, W./Ullmann, E. (Hrsg.): Kindheit und Trauma — Trennung, Mißbrauch, Krieg. Göttingen (Vandenhoek & Ruprecht)
 1999 «Aufklärung, Verantwortete Schuld und die Wiederentdeckung der Freude am Kind. Grundprinzipien des Wiener Konzeptes der psychoanalytisch-pädagogischer Erziehungsberatung» in: Datler, W./Figdor, H.lGstach, H. (Hrsg.): Die Wiederentdeckung der Freude am Kind. Psychoanalytisch-pädagogische Erziehungsberatung heute. Gießen (Psychosozial-Verlag),
 2000 «Psychoanalytisch-pädagogische Erziehungsberatung. Der Ausbildungslehrgang». APP-Schriftenreihe Bd. 3,
 2000 «Scheidungskinder — Sorgenkinder. Kann der Kindergarten helfen?» in: Unsere Kinder 3/2000
 2001 «Mythos Verhaltensstörung: Wer stört wen?» in: Wiener Psychoanalytische Vereinigung (Hrsg.): Psychoanalyse für Pädagogen. Wien (Picus-Verlag) 2001
 2001 "Kinder aus geschiedenen Ehen: Zwischen Trauma und Hoffnung. Mainz (Grünewald-Verlag) 1991, (5. Aufl.)
 2001 «Was macht es so schwer? Gemeinsame elterliche Verantwortung trotz Trennung» in: Jellenz-Siegel, B. u. a.: «…Und was ist mit mir?» Kinder im Blickpunkt bei Trennungs- und Verlusterlebnissen. Graz (Rainbows/Steirische Verlagsgesellschaft) 2001
 2002 «Lästige Kinder» in: Unsere Kinder 41
 2003 "Wege der Hilfe. (18 Empfehlungen für sich scheidende oder schon geschiedene Eltern uns warum es mitunter schwer fällt, diesen Empfehlungen zu folgen) in: 1.) www.familienhandbuch.de/cmain/f-Aktuelles/a-Trennung-… 2.) www.app-wien.at/Hilfe bei Trennung bzw. Scheidung.
 2004 "Kinder aus geschiedenen Ehen: Zwischen Trauma und Hoffnung: Wie Kinder und Eltern die Trennung erleben. Jahrbuch für Psychoanalytische Pädagogik_ Psychosozial-Verlag Gießen
 2005 «Psychoanalytische Pädagogik und Kindergarten: Die Arbeit mit der ganzen Gruppe» in: Jahrbuch für Psychoanalytische Pädagogik Band 15. Psychosozial-Verlag Gießen
 2006 «Praxis der Psychoanalytischen Pädagogik». Vorträge und Aufsätze, Band 1, (Psychosozial-Verlag)
 2007 «Praxis der Psychoanalytischen Pädagogik» Vorträge und Aufsätze, Band 2, (Psychosozial-Verlag)
 2008 «Das Musizieren und die Gefühle: Instrumentalpädagogik und Psychoanalyse im Dialog», Verlag Schott Music, Mainz
 2008 «Denn wir können die Kinder nach unserem Sinne nicht formen…», Festschrift zum 10-jährigen Bestehen der Arbeitsgemeinschaft Psychoanalytische Pädagogik
(APP). Empirie Verlag Wien

 2012 «Patient Scheidungsfamilie» Ein Ratgeber für Professonale Helfer. Psychosozial-Verlag, Band 40 aus der Reihe Psychoanalytische Pädagogik

Психиатры Австрии
Психиатры по алфавиту